Радфельд () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Куфштайн. . Официальный код  —  70520.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Josef Auer (Zukunft für Radfeld) по результатам выборов 2010 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 Zukunft für Radfeld: 7 мест.
 местный блок: 6 мест.
 местный список: 2 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля